Международный аэропорт Ухань-Тяньхэ  — аэропорт, обслуживающий Ухань, столицу провинции Хубэй, Китай. Был открыт 15 апреля 1995 года, заменив старые аэропорты Ханькоу-Ваньцзядун и Наньху в качестве основного аэропорта Уханя. Аэропорт расположен в пригородном районе Хуанпи города Ухань, на расстоянии 26 километров к северу от центра города. Является самым загруженным аэропортом в центральной части Китая, поскольку географически расположен в центре сети маршрутов авиакомпаний Китая. Аэропорт является хабом для авиакомпаний Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines. На конец 2019 года из аэропорта выполняются рейсы по международным направлениям, таким как Москва, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, Токио, Рим, Стамбул, Дубай, Париж, Сидней, Бангкок, Осака, Сеул и Сингапур.

В 2016 году аэропорт обслужил 20 772 000 пассажиров, что делает его 14-м по загруженности пассажиропотоком в Китае. Имя Tianhe (天河) может быть буквально переводится как «Небесная река»; это также одно из названий Млечного Пути на древнем китайском языке.

С 1 января 2019 года пассажиры из 53 стран, таких как Россия, страны ЕС, Япония, Южная Корея, США, при поездке в третью страну могут въезжать в Китай из этого аэропорта без китайской визы на срок до 144 часов.

С 23 января 2020 года аэропорт временно закрыт в связи с вспышкой коронавируса, все регулярные рейсы отменены.

История 
Чтобы создать замену устаревшему аэропорту Ванджиадун, китайское правительство 1 июля 1985 года дало разрешение на постройку коммерческого аэропорта в городе Тяньхэ, район Хуанпи, Ухань. Первый этап строительства начался в декабре 1989 года и закончился в апреле 1994 года. Аэропорт был запущен 15 апреля 1995 года, изначально он выполнял только внутренние рейсы, статус международного получил в 2000 году.

Аэропорт, за время существования, расширился дважды — сначала для Терминала 2, а затем для Терминала 3, новой диспетчерской вышки и второй взлетно-посадочной полосы.

Ухань открылся для межконтинентальных полетов 11 апреля 2012 года, когда Air France начала обслуживать рейс из Парижа.

Инфраструктура

ВВП 
Международный аэропорт Тяньхэ имеет две взлетно-посадочные полосы.

Взлетно-посадочная полоса Запад (04L 22R) 
Длина: , ширина:

Взлетно-посадочная полоса Восток (04R 22L главная взлетно-посадочная полоса) 
Длина:  , ширина:

Курсо-глиссадная система 
Аэропорт Тяньхэ оборудован ILS II на южной стороне (главная посадочная сторона), ILS I на северной стороне. Восточная взлетно-посадочная полоса оборудована системами слепой посадки.

Терминалы

Терминал 1 (снесен) 
Терминал 1 был открыт в 1995 году, когда все авиарейсы были переведены из аэропорта Наньху в международный аэропорт Тяньхэ. Он был расположен там, где сейчас находится западный зал Терминала 3. Являлся единственный терминалом аэропорта, пока не был завершен Терминал 2 в 2008 году.

С 2008 года все внутренние рейсы стали выполняться на Терминал 2, а международные рейсы все еще выполнялись на Терминал 1. Терминал 1 был закрыт в 2010 году. Новый международный терминал был построен в 2010 году и подвергся дальнейшему расширению после значительного увеличения числа международных рейсов. Позже Терминал 1 был снесен во время строительства Терминала 3.

Терминал 2 (закрыт) 
Терминал 2 был основным терминалом для аэропорта Тяньхэ в течение 2008—2017 годов, и обслуживал только внутренние авиалинии. Его площадь составляет 121 200 квадратных метров, а проектная мощность — 13 миллионов пассажиров и 320 000 тонн грузов в год. Проект был завершен 15 апреля 2008 года общей стоимостью 3,37 миллиарда юаней (421,5 миллиона долларов США). К 2010 году Ухань обслуживал не менее 5 международных и 100 внутренних маршрутов. Грузоподъемность аэропорта должна составить 144 000 тонн.

Терминал 2 был закрыт для модернизации в середине 2017 года, когда Терминал 3 был официально открыт.

Международный терминал (закрыт) 
Международный терминал был открыт в декабре 2010 года, и все международные рейсы и рейсы в Гонконг, Макао и Тайвань выполнялись в международном терминале с 2010 по 2017 год. После закрытия старого Терминала 1 в 2010 году Международный Терминал иногда ошибочно назывался пассажирами «T1».

Одноэтажный терминал расположен на юго-западе относительно Терминала 2. Его площадь составляет 5310 квадратных метров.

Из-за его компактных размеров и растущего числа международных рейсов поступили жалобы на то, что Терминал 1 «слишком переполнен». В 2013 году средний трафик отправления составлял 880 человек в час в течение пикового сезона, что было намного больше, чем его проектная максимальная пропускная способность 550 человек.

Международный терминал был закрыт в середине 2017 года, и в будущем он будет превращен в чартерный и VIP-терминал.

Терминал 3 
Начиная с 31 августа 2017 года, все рейсы из первоначального Международного терминала (международный, Гонконг, Макао и Тайвань) и T2 (внутренний) были перенесены в Терминал 3, который вмещает до 35 миллионов пассажиров. После открытия нового Терминала 3 T1 и T2 были временно закрыты на реконструкцию. T1 планируется использовать в качестве VIP-терминала. T2 будет подвергаться реконструкции и вновь открываться, когда пассажиры в T3 превысят проектный предел.

У T3 есть новый зал вылета, рестораны и магазины беспошлинной торговли.

Строительство Терминала 3 началось в июне 2013 года и было закончено 31 августа 2017 года. Новая взлетно-посадочная полоса, новая диспетчерская вышка и транспортный узел, соединяющий аэропорт с городом междугородной железной дорогой и линией метро, были построены и открыты вместе с новым терминалом.

Галерея

Наземный транспорт 
Две скоростные скоростные автомагистрали S18 в аэропорту Ухань и 2-я скоростная автомагистраль S19 в аэропорту Ухань (в настоящее время S18 закрыта из-за дорожных работ) соединяют аэропорт с центром города Ханькоу (район Уханя).

Между аэропортом Ухань Тяньхэ и городским районом Уханя есть ограниченное автобусное сообщение.

Междугородная железная дорога Ухань—Сяогань, одна из линий междугородной железной дороги Ухань, обслуживает аэропорт Ухань Тяньхэ. Эта железная дорога открылась в декабре 2016 года.

Продление линии 2 Уханьского метро до аэропорта Тяньхэ было открыто 28 декабря 2016 года.

Дальнейшее развитие 
В настоящее время Тяньхэ является единственным гражданским аэропортом в столичном районе Ухань. Тем не менее, городские власти рассматривают перепрофилирование военного аэропорта Шанхо, расположенного в городе Шанпо, район Цзянся, как коммерческий грузовой аэропорт. Если планы будут реализованы, Шанпо станет вторым аэропортом Уханя.

Примечания

Ссылки 
 Сайт международного аэропорта Ухань Тяньхэ
  Данные действительны на октябрь 2006 г.

Аэропорты Китая
Транспортные здания и сооружения Уханя